XOXO est une expression visant à marquer l'affection à la fin d'une lettre ou d'un SMS, qui aurait fait son apparition au dix-neuvième siècle. L'interprétation la plus commune suppose que X représente les quatre membres d'une personne et que O représente la forme d'une bouche qui fait un baiser. Néanmoins, le dictionnaire de l'anglais d'Oxford indique que X « est employé pour représenter un baiser, en particulier dans une lettre ».

Art et culture

Cinéma 
XOXO : Carpe Diem est un film américain dramatique réalisé par Christopher Louie et écrit par Dylan Meyer, sorti en 2016.

Musique 
  est un album de 2008 par Her Space Holiday.

 XOXO, est le premier album studio du boys band sud-coréano-chinois EXO sorti en 2013.

Autre 

  est une marque
 
  au Mexique couramment désigné par "Xoxo"
  est une foire d'arts et technologie chaque année en septembre à Portland, en Oregon
  (eXtensible Open XHTML Outlines) est un langage informatique microformat d'XML et XHTML.

Notes et références 

Correspondance
Dialecte XML
Homonymie de titre